Cahors (Lot), een Franse gemeente en de hoofdstad van het departement Lot
Cahors (wijn), een rode AOC-wijn uit het gelijknamige stadje in het zuidwesten van Frankrijk